Средни-Салаш () — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 172 жителя (по переписи населения 1991 года — 183 жителя).

Демография 
В селе Средни-Салаш, по переписи 2002 года проживали 143 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 43,5 лет (40,2 года у мужчин и 46,5 года у женщин). В селе есть 60 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,87.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Средни-Салаш на карте проекта Wikimapia
 План села на карте Mapquest

Населённые пункты Воеводины